Brooks County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brooks County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80000976
 Brooks County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 12000193